Garoua steht für:

 Garoua, Stadt in der Region Nord in Kamerun
 Garoua (Dan-Barto), Weiler in der Gemeinde Dan-Barto in Niger
 Garoua (Goudoumaria), Dorf in der Gemeinde Goudoumaria in Niger